Csehország
 Sebranice, település a Blanskói járásban
 Sebranice, település a Svitavyi járásban